Bruner ist der Familienname folgender Personen:

 Carlton Bruner (* 1972), US-amerikanischer Schwimmer
 Clarence Vernon Bruner (1893–1996), US-amerikanischer Historiker
 Cliff Bruner (1915–2000), US-amerikanischer Country-Musiker
 Edward M. Bruner (1924–2020), US-amerikanischer Anthropologe 
 Ingela Bruner (1952–2014), schwedisch-österreichische Wissenschaftlerin
 Jerome Bruner (1915–2016), US-amerikanischer Psychologe
 Kevin Bruner, technischer Direktor von Telltale Games, siehe Telltale Games
 Lawrence Bruner (1856–1937), US-amerikanischer Entomologe
 Michael Bruner (* 1956), US-amerikanischer Schwimmer
 Rudolf Bruner-Dvořák (1864–1921), österreichisch-tschechischer Fotojournalist
 Wilhelm Bruner (* 1875), deutscher Richter am Reichsgericht und Volksgerichtshof
 William Evans Bruner (1866–1964), US-amerikanischer Augenarzt

Bruner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bruner (Missouri)
 Bruner (South Carolina)
 Bruner (Texas)
 Bruner Grove (Tennessee)

Weiteres:
 Bruner Hill, Antarktika

Siehe auch:
 Brunner
 Pruner
 Brunert